Антонов Юрій Михайлович — російський співак і композитор
 Антонов Юрій Олександрович — російський дипломат